«Приключения Пифа» — кукольный мультипликационный фильм 1970 года, снятый творческим объединением «Экран» на основе спектакля Государственного театра кукол Латвийской ССР.

Сюжет 
По мотивам популярной серии комиксов «Пиф» о похождениях пса Пифа и его извечного соперника — кота Геркулеса.

Над фильмом работали 
Редактор — Т. Успенская
Директор — В. Родина

Создатели спектакля 
Авторы пьесы: Е. Жуковская, М. Астрахан
Режиссёр — Т. Херцберг
Художник — П. Шенхоф
Скульптор — М. Ауструма
Создатели приведены по титрам мультфильма.

Издания на видео 
Мультфильм неоднократно издавался на DVD, в сборниках: «Бюро находок. Сборник мультфильмов», «Приключения Пифа. Сборник мультфильмов», «Дом для леопарда. Сборник мультфильмов».

Примечания

Ссылки 

Мультфильмы ТО «Экран»
Кукольные мультфильмы СССР 1970 года
Мультфильмы Дмитрия Бабиченко
Мультфильмы по мотивам комиксов
Мультфильмы о собаках
Мультфильмы о кошках
Мультипликационные телефильмы СССР